Skurup (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Skurup (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.